Salm-Kyrburg, principat del Sacre Imperi Romanogermànic 
 Principat de Salm-Salm, principat del Sacre Imperi Romanogermànic